Manon Lescaut, Prévost abbé 1731-ben megjelent regénye
Balett
 Manon Lescaut, Jean-Pierre Aumer 1830-ban bemutatott balettje
Operák
 Manon Lescaut, Daniel Auber 1856-ban bemutatott operája
 Manon Lescaut, Giacomo Puccini 1893-ban bemutatott operája
Filmek
 Manon Lescaut, 1926-ban készült német film Arthur Robison rendezésében
 Örök szerelem (Manon Lescaut)'', 1940-ben bemutatott olasz film Carmine Gallone rendezésében